Heřmánek oder Hermanek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Heřmánek (1907–1978), tschechoslowakischer Boxer
 Johann Hermanek (1865–1905), österreichischer Wasserbauingenieur
 Karel Heřmánek (* 1947), tschechischer Schauspieler, Synchronsprecher und Theaterbetreiber
 Karel Heřmánek junior (* 1989), tschechischer Schauspieler
 Paul Hermanek (1924–2020), deutscher Pathologe und Onkologe